Termenul de Senator/ Senatoare, provenit din latină, senatus = sfatul bătrânilor, se poate referi la  

 Membrul unui Senat cu funcții legislative sau executive:
 Senator roman din perioada Romei antice
 Senatori germani din senatul orașelor Berlin, Hamburg, Bremen
 Senatori francezi - Senatul francez este a doua cameră din Parlamentului francez.
 Senatorii americani sunt reprezentanții aleși ai statelor componente ale Statelor Unite ale Americii (câte doi pentru fiecare din cele 50 de state) în United States Senate, care este unul din cele două corpuri legislative ale Congress-ului Statelor Unite
 Senatorii români sunt reprezentanți aleși ai Senatului României, care este una din cele două camere ale legislativului României

Alte funcții sau denumiri de senator:
Magistrați din consiliul orașelor (denumire învechită - senator)
Membrii unui senat academic
Opel Senator o marcă de automobil
Clasa Senator o clasă de lux la compania de avioane de pasageri Lufthansa sau la căile ferate în Germania
Senator film o casă de filme cinematografice.

Senatori